Příjmení Wernisch nosí tyto osobnosti:

 Ambros Wernisch (1862–1923) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Ivan Wernisch (* 1942) – český básník, spisovatel, novinář a překladatel, otec Martina a Michala
 Martin Wernisch (* 1962) – český vysokoškolský pedagog, vyučující na katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, syn Ivana
 Michal Wernisch (* 1964) – český básník, prozaik a žurnalista, syn Ivana

Externí odkazy